День Госпо́день (день Господа, день Яхве, день гнева Божия, тот день, день оный,  Yom Yahweh, ) — время явного вмешательства Бога в человеческую историю. Слово «день» не следует понимать буквально, в этом случае оно используется в значении «период», «отрезок времени».

Значение в Библии 
В Библии используется в самых разных значениях. Часто это время суда и бедствий или, напротив, спасения. Нередко термин указывает на те или иные события будущего, но может относиться и к уже произошедшему, как, например, в книге Плач Иеремии, где как «день гнева» описано падение Иерусалима ().

В Ветхом Завете термин означает время Божьего суда (например, , ), возрождения Израиля (, ), первого пришествия Христа (), излияния Духа (), царства Христа (, ), конца света (, ).

В Новом Завете это время последней битвы (), Второго пришествия Христа (, ), суда Божия (, ), гнева Божия (), благословения для христиан (, ).

Богословие 
Во первых, день Господень — это время Божьего утверждения и неизбежной победы в борьбе Бога со злом. Бог — эта сила, за которой останется последнее слово и никто не сможет Ему противостоять.

Во-вторых, день Господень связан с проблемой теодицеи. Всякая неопределённость в проблеме существования зла будет устранена, зло — наказано, а созданный злом беспорядок — исправлен. А верующие будут награждены.

В-третьих, неизбежность наступления дня Господня — с судом над неправедными и вознаграждением верующих — служит стимулом, особенно для верующих, «жить в свете». Потому в преддверии прихода дня Господня апостол Пётр призывает задуматься, «какими должно быть» ().

См. также 
 Второе пришествие Иисуса Христа
 Эсхатология
 Христианская эсхатология

Примечания

Литература